Buhlbach kann stehen für:
 Buhlbach (Baiersbronn), Ortsteil der Gemeinde Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Buhlbach (Rechtmurg), rechter Zufluss der Rechtmurg im Ortsteil Buhlbachsaue der Gemeinde Baiersbronn im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg. Durchläuft den Buhlbachsee.

Siehe auch:
 Bühlbach